Långskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långskäret, Karleby, Mellersta Österbotten,  (16 ha)
 Långskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Långskäret, Vasa, Österbotten, 
 Långskäret, Nagu, Åboland,  (2 ha)
 Långskäret (vid Örö, Kimitoön), Åboland,  (5 ha)
 Långskäret (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,  (4 ha)
 Långskäret (öster om Vänoxa, Kimitoön), Åboland,  (4 ha)

Sverige 
Långskäret, Ångermanland, ö i Ångermanlands skärgård, nära Ulvön.

Se även
Långskär